Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es versenyszámát február 13-án rendezték Autransban. Az aranyérmet a svéd Toini Gustafsson nyerte meg. A Magyarországot képviselő Balázs Éva a 27. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05